Paradrepanophorus är ett släkte av slemmaskar. Paradrepanophorus ingår i familjen Paradrepanophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Paradrepanophorus